Aphis — крупнейший род тлей из подсемейства Aphidinae. Более 500 видов. Встречаются повсеместно, но главным образом, в Северном полушарии. Среди них такие вредители сельскохозяйственных культур, как бахчевая тля, или хлопковая тля (Aphis gossypii), крыжовниковая тля (Aphis grossulariae), свекловичная тля (Aphis fabae), яблонная тля (Aphis pomi). Многие виды мирмекофилы и ассоциированы с муравьями.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 0,8—3,1 мм.
Ассоциированы с травянистыми растениями и кустарниками. Диплоидный набор хромосом 2n=8
.

 Подрод 
 Около 500 видов, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды
 Подрод 
 
 
 
 
  — Крыжовниковая тля
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 incertae sedis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Key to Aphis of the midwestern US

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых